Die Communauté d’agglomération du Grand Cahors ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Lot in der Region Okzitanien. Er wurde am 30. Dezember 2009 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Cahors.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2009 unter dem Namen Communauté de communes du Grand Cahors und wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in die Rechtsform einer Communauté d’agglomération überstellt. In den Folgejahren traten weitere Gemeinden dem Verband bei, insbesondere durch die Auflösung der Communauté de communes Lot-Celé.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Cahors
Gemeindeverband im Département Lot
Gegründet 2009